Federació Monàrquica Autonomista, partit polític històric de Catalunya
 Federació Motociclista d'Andorra, màxima institució reguladora del motociclisme a Andorra
 Foundational Model of Anatomy, ontologia de referència en l'àmbit de l'anatomia
 Fullmetal Alchemist, manga japonès escrit per Hiromu Arakawa
 F.M.A. també són les sigles de les Filles de Maria Auxiliadora, congregació religiosa dins de l'Església Catòlica